Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2010.

Quellen 

Musik 2010
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2010